Три комнаты на Манхэттене является названием следующих художественных произведений:
 «Три комнаты на Манхэттене» — новелла Жоржа Сименона
 «Три комнаты на Манхэттене» — художественный фильм Марселя Карне, снятый в 1965 году по новелле Жоржа Сименона